Десагана Нгагне Диоп (; род. 30 января 1982 года) — сенегальский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации. В настоящий момент является ассистентом главного тренера команды «Хьюстон Рокетс».

Профессиональная карьера 
Дипо был выбран клубом «Кливленд Кавальерс» на драфте НБА 2001 года в первом раунде под общим 8 номером. Он стал пятым школьником, после Кваме Брауна, Тайсона Чендлера, Эдди Карри и Османом Киссе, выставившим свою кандидатуру на этот драфт. В составе «Кавальерс», за 4 сезона, он отыграл 193 игры, в основном появляясь на заменах. Его средняя результативность в «Кавальерс» составила 1,6 очка, 2,6 подбора и 0,8 блок-шота за игру. 19 августа 2005 года Диоп в качестве свободного агента подписал контракт с «Даллас Маверикс», где вскоре зарекомендовал себя как надёжного защитника и составил конкуренцию Эрику Дампьеру на позиции центрового. Уже после 31 декабря 2005 года он стал основным центровым «Маверикс» и благодаря его поддержке команда смогла пройти до финала НБА. В сезоне 2005/06 он стал одним из лучших защитников лиги, заняв 11 место по блок-шотам в сезоне и 4 место по блок-шотам за 48 минут игры.

19 февраля 2008 года Диоп был обменян в «Нью-Джерси Нетс», но уже 9 июля того же года подписал шестилетний контракт на сумму 32 млн долларов с «Маверикс». 16 января 2009 года он был обменян в «Шарлотт Бобкэтс» на Мэтта Кэрролла и Райана Холлинса.

30 сентября 2013 года Диоп подписал контракт с «Кливленд Кавальерс», однако уже 25 октября команда отказалась от его услуг.

Тренерская карьера 
11 ноября 2014 года Диоп вошёл в тренерский состав клуба Лиги развития НБА «Техас Лэджендс», где занял пост тренера по развитию игроков. 19 октября 2014 года он был переведён на должность ассистента главного тренера.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 ESPN.com — DeSagana Diop 

Баскетболисты Сенегала
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки «Шарлотт Бобкэтс»